Рецептор трансферину () – білок, який кодується геном TFRC, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 760 амінокислот, а молекулярна маса — 84 871.

Цей білок за функціями належить до рецепторів клітини-хазяїна для входу вірусу, рецепторів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як взаємодія хазяїн-вірус, ендоцитоз. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Білкові рецептори